Grace Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Grace Township (Minnesota)
 Grace Township (North Dakota)